Mad ist der Name folgender Ortschaften:
 Mád, Gemeinde in Ungarn
 Mad (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei

Mad (englisch, Aussprache mæd, im Sinne von „verrückt, wahnsinnig“) steht für:
 Mad (Magazin), US-amerikanisches Satiremagazin
 Mad (Fernsehserie), eine Zeichentrickserie des MAD-Magazins
 MAD-Kartenspiel, ein Kartenspiel des MAD-Magazins
 MAD-Spiel, ein Spiel des MAD-Magazins

mad steht für:
 Maduresische Sprache (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache

MAD steht für:
 Madagaskar (olympisches Länderkürzel)
 Madrid-Barajas (IATA-Code entspr. Flughafen)
 MAD (Eisenach) (Akronym für „Music, Action und Dance“), frühere Großraumdiskothek
 MAD (Zeitschrift), ehemalige deutsche anarchistische Zeitschrift für Materialien, Analysen, Dokumente (1971–1973)
 Magnetic Anomaly Detector, Sensor zum Aufspüren von Veränderungen des Erdmagnetfeldes, siehe Magnetometer
 Market Abuse Directive, siehe Richtlinie 2003/6/EG über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation
 Marokkanischer Dirham, Währung von Marokko (ISO-4217-Code)
 Median Absolute Deviation, für den Median der absoluten Abweichungen in der Statistik, siehe Streuungsmaß (Statistik)#Median der absoluten Abweichungen
 Medizinische Akademie Danzig (1935–1945)
 Medizinische Akademie Dresden (1954–1993)
 Medizinische Akademie Düsseldorf, ab 1923, siehe Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf#Medizinische Akademie (1907/1923 bis 1965)
 Meta-Architektur-Dokument, ein wiederverwendbares Architekturdokument
 Michigan Algorithm Decoder, für frühe IBM-Computer, siehe MAD (Programmiersprache)
 Microsoft Active Directory, Verzeichnisdienst
 Militärischer Abschirmdienst, deutscher Nachrichtendienst
 Mittlerer arterieller Druck
 MPEG Audio Decoder
 Multi-conjugate Adaptive optics Demonstrator, ein Instrument des VL-Teleskops
 Musée des Arts décoratifs, das Kunstgewerbemuseum von Paris,
 Mutual assured destruction, siehe Gleichgewicht des Schreckens
 Myoadenylatdeaminase-Mangel, eine Stoffwechselerkrankung

Siehe auch:
 Mad River
 Mad TV
 MADtv
 MADD
 Mahd

Abkürzung